Cal Serra (la Baronia de Rialb)
 Cal Serra (Guissona), casa de Guissona, a la Segarra
 Cal Serra (Sant Feliu Sasserra), edifici al nucli de Sant Feliu Sasserra (Bages) 
 Cal Serra (Toses)
 Cal Serra (Alcover), casa al llogaret de la Plana al municipi d'Alcover